Eric Regan ist der Name folgender Personen:

* Eric Regan (Boxer) (* 1976), US-amerikanischer Boxer
 Eric Regan (Eishockeyspieler) (* 1988), kanadisch-südkoreanischer Eishockeyspieler